Anton Plattner, dit Toni, (né le  à Selb en Allemagne) est un joueur allemand de hockey sur glace.

Carrière 
La défenseur commence sa carrière en 1984 au VERE Selb en 2. Bundesliga. Au bout de trois ans, il rejoint l'équipe voisine du SV Bayreuth. Pour la saison 1990-1991, il signe un contrat avec le Mannheimer ERC et reste présent lorsque l'équipe devient les Adler Mannheim à l'occasion de la professionnalisation du championnat élite en 1994. Après une blessure grave qu'il le contraint à ne pas jouer la saison 1995-1996, il revient dans des équipes d'un moindre niveau.

Il termine sa carrière après avoir joué complètement la saison 1999-2000 avec l'équipe junior des Eisbären Berlin en Oberliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1984-1985 || VERE Selb||2.BL|| 18|| 0|| 0|| 0|| 7|| || || || || 
|-
| 1985-1986 || VERE Selb||2.BL|| 34|| 0|| 5|| 5|| 32|| || || || ||
|-
| 1986-1987 || VERE Selb||2.BL|| 50|| 2|| 1|| 3|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988 || SV Bayreuth||2.BL|| 36|| 5|| 5|| 10|| 38|| || || || || 
|-
| 1988-1989 || SV Bayreuth||2.BL|| 35|| 2|| 1|| 3|| 22|| || || || || 
|-
| 1989-1990 || SV Bayreuth||2.BL|| 36|| 3|| 8|| 11|| 22|| || || || || 
|-
| 1990-1991 || Mannheimer ERC||1.BL|| 44|| 1|| 1|| 2|| 28|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1991-1992 || Mannheimer ERC||1.BL|| 34|| 4|| 1|| 5|| 35|| 7|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 1992-1993 || Mannheimer ERC||1.BL|| 34|| 1|| 4|| 5|| 51|| || || || || 
|-
| 1993-1994 || Mannheimer ERC||1.BL|| 42|| 3|| 4|| 7|| 47|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1994-1995 || Adler Mannheim||DEL|| 39|| 1|| 5|| 6|| 91|| 10|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 1994-1995|| ERC Selb||1.Liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 1996-1997 || ERC Selb||1.Liga|| 23|| 0|| 2|| 2|| 22|| || || || ||
|-
| 1997-1998 || ERC Haßfurt||2.Liga||  47|| 3|| 14|| 17|| 142|| || || || || 
|-
| 1998-1999 || GEC Nordhorn||1. Bundesliga||  44|| 0|| 3|| 3|| 73|| || || || || 
|-
| 1999-2000 || Eisbären Berlin Junior||OL|| 57|| 8|| 19|| 27|| 193|| || || || || 

| 637|| 34|| 82|| 116|| 874|| 24|| 0|| 1|| 1|| 28

| 193|| 10|| 15|| 25|| 252|| 24|| 0|| 1|| 1|| 28

| 209|| 12|| 20|| 32|| 141|| || || || ||

Notes et références 

Naissance en octobre 1967
Naissance à Selb
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du EHC Bayreuth
Défenseur de hockey sur glace